Батюшково — название населённых пунктов.

Россия 
 Батюшково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Батюшково — село в Дмитровском районе Московской области.
 Батюшково — железнодорожная платформа в посёлке Батюшково Гагаринского района Смоленской области.
 Батюшково — посёлок в Гагаринском районе Смоленской области.
 Батюшково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Батюшково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.